Čaja může znamenat:

 Čaja (přítok Leny) — řeka v Burjatské republice a v Irkutské oblasti v Rusku, pravý přítok Leny.
 Čaja (přítok Obu) — řeka v Tomské oblasti v Rusku, pravý přítok Obu